Рённинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рённинг, Геир (род. 1962) — финский и норвежский певец.
 Рённинг, Мартине (род. 1999) — норвежская кёрлингистка.
 Рённинг, Тим (род. 1999) — шведский футболист.
 Рённинг, Эльдар (род. 1984) — норвежский лыжник.